Garfield může být:

 Garfield – komiks od Jima Davise
 Garfield (postava) – hlavní postava tohoto komiksu
 Garfield a přátelé – americký animovaný seriál pro děti (1988–1995)
 Garfield ve filmu – film z roku 2004
 Garfield 2 – druhá hraná verze Garfielda z roku 2006
 Garfield šokuje – animovaný film z roku 2007
 Garfieldova show – francouzsko-americký animovaný televizní seriál (od 2008)

příjmení osob
 Allen Garfield – americký herec
 Brian Garfield – americký spisovatel a scenárista
 Eugene Garfield (1925–2017) – americký vědec
 James A. Garfield (1831–1881) – americký politik, 20. prezident USA
 John Garfield (1913–1952) – americký herec
 Leon Garfield (1921–1996) – britský spisovatel
 Sidney R. Garfield – americký lékař

křestní jméno
 Garfield Kennedy – filmový dokumentarista
 Garfield Sobers – hráč kriketu

obce a města
 Garfield (Arkansas)
 Garfield (Georgie)
 Garfield (Iowa)
 Garfield (Kansas)
 Garfield (Kentucky)
 Garfield (Maine)
 Garfield (Minnesota)
 Garfield (New Jersey)
 Garfield (Ohio)
 Garfield (Texas)
 Garfield (Utah)
 Garfield (Washington)
 Garfield (Wisconsin)

jiné
 lidové označení pro lokomotivu řady 383, 193(D) Vectron